

Araldica 
 Croce – figura araldica

Geometria 
 Croce – figura geometrica e simbolo

Geografia 
 Croce – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
 Croce – frazione nel comune italiano di Caldarola
 Croce – frazione del comune italiano di Menaggio
 Croce – frazione nel comune italiano di Messina
 Croce – frazione nel comune italiano di Musile di Piave
 Crocemosso – frazione di Valle Mossa
 Cervarese Santa Croce – comune di Padova
 Gran Croce (Val Cenis) – nella Val Cenischia francese
 Bric della Croce – nelle Prealpi Liguri
 Moca-Croce – comune nella Corsica del sud
 Monte Croce – 
 Monte Santa Croce – nell'Appennino Ligure, vicino a Genova
 Pania della Croce – 4a cima più alta delle Apuane
 Passo Croce d'Aune – nelle Dolomiti in provincia di Belluno
 Passo di Monte Croce Carnico – valico nelle Alpi Carniche in Friuli
 Rocchetta e Croce – comune nella provincial di Caserta
 Santa Croce sull'Arno – comune in provincial di Pisa
 Santa Croce del Sannio – comune in provincia di Benevento
 Santa Croce (sestiere di Venezia) – vicino al Sestiere di San Polo
 Santa Croce – frazione di Trieste
 Sasso di Santa Croce – nella Dolomiti Orientali di Badia
 San Giovanni in Croce – comune in provincia di Cremona

Musica 
Croce – album di Jim Croce del 1969
 Croce e delizia (album Litfiba) – sesto album dei Litfiba

Onomastica 
 Croce – nome proprio di persona italiano maschile e femminile

Persone 
 Croce – famiglia nobile di Ragusa, con diramazioni a Venezia, Torino, Milano, Napoli
 Alberto Croce (1933-2014) – pittore e scultore italiano
 Alda Croce (1918-2009) – saggista e ambientalista italiana
 Aldo Croce (1914-...) – calciatore italiano
 Andrea Giuseppe Croce (1914-1986), noto anche come Beppe Croce – marinaio e velista italiano
 Aureliana Croce (1949) – dirigente sportiva ed ex calciatrice italiana
 Baldassare Croce (1558-1628) – pittore italiano
 Barbara Croce (1970) – ex hockeista su ghiaccio, ex hockeista in-line ed ex calciatrice italiana
 Benedetto Croce (1866-1952) – filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano
 Carlo Croce (1892-1944) – militare e partigiano italiano
 Carlo Maria Croce (1944) – oncologo e professore universitario italiano
 Daniele Croce (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Davide Croce (1962) – ex cestista italiano
 Elena Croce (1915-1994) –  traduttrice, scrittrice e ambientalista italiana
 Elena Benedetta Croce (1926-2018) – psicoanalista italiana
 Ettore Croce (1866-1956) – politico e pubblicista italiano
 Fabio Croce (1960) – editore, scrittore e politico italiano
 Francesco Croce (1696-1773) – architetto barocco italiano
 Franco Croce (1927-2004) – storico della letteratura e critico letterario italiano
 Fulvio Croce (1901-1977) – avvocato italiano
 Giovanni Croce (1557-1609), o Dalla Croce – compositore italiano di scuola veneziana
 Giulio Cesare Croce (1550-1609) – scrittore, cantastorie, commediografo ed enigmista italiano
 Giuseppe Croce (1853-1915) – artigiano, politico e giornalista italiano
 Jim Croce (1943-1973), James Joseph Croce – cantautore statunitense
 Lidia Croce (...) – scultrice e pittrice italiana
 Lorenzo Croce (1983) – ex hockeista su ghiaccio svizzero
 Marcelle Renée Lancelot Croce (1854-1946) – pittrice, scultrice e medaglista francese naturalizzata italiana
 Marcos Croce (1894-1978), spesso citato come Marcos Crocce – calciatore argentino
 Paola Croce (1978) – ex pallavolista italiana
 Stefania Croce (1970) – golfista italiana
 Vincenzo Croce (1932-2011) – astrofisico, scrittore e divulgatore scientifico italiano

Varianti 
 Crocetta
 Crocetti
 Casato di Croÿ

Cognomi composti 
 Bernardino della Croce
 Giovanni della Croce
 Giovan Giuseppe della Croce
 Paolo della Croce

Religione 
 Croce – simbolo religioso cristiano

Sport 
 Croci – esercizio coi pesi

Gioco 
 Testa o croce – Gioco secolare, con nomi diversi diffuso in tutto il mondo.
 Punto croce
 Mezzo punto croce
 Croce di vetta – sul punto più in alto al centro della montagna

Film 
 La freccia sulla croce – film western del 1955, diretto da George Blair
 Testa o croce (film 1961) – di Joseph M. Newman
 La croce di ferro – film del 1977 diretto da Sam Peckinpah

Astronomia 
 Braccio Scudo-Croce – nella galassia  Via Lattea
 Croce del Nord – nella costellazione del Cigno
 Croce di diamante – asterismo nella costellazione della Carena
 Stelle principali della costellazione della Croce del Sud
 Falsa Croce – asterismo tra le costellazione delle Vele e della Carena

Pagine correlate 
 Via Crucis
Croce celtica
 Croce copta
 Croce cristiana
Croce d'onore
 Croce egizia (Crux commissa)
Croce latina
Croce di Calvino
Croce di Desiderio
Croce di diamante
Croce di Ferro
Croce di Gerusalemme
Croce di Lorena
Croce di Lotario
 Croce di Malta
Croce di Mastro Guglielmo
Croce di Mentana
 Croce ortodossa
 Croce di San Giorgio
Croce di San Giovanni Battista
Croce di San Pietro
Croce di Sant'Andrea
Croce di Santa Nino
Croce di vetta
Croce greca
Croce nestoriana
 Croce patriarcale
Croce potenziata
 Croce solare
Croce scandinava
Croce serba
 Croce ugonotta
Croce uncinata
Crocifissione
Crocifissione di Gesù
Vera Croce